Лысик — фамилия.
 Лысик, Евгений Никитович (1930—1991) — советский театральный художник.
 Лысик, Иван Григорьевич (род. 1993) — российский спидвейный гонщик. См. также 
 Лысиков